est une expression en anglais signifiant « pièce par pièce ». Elle peut faire référence à :

Cinéma 

 , film américain de  sorti en 2004.

Musique 

 , album de Katie Melua sorti le  ;
 , album de Kelly Clarkson sorti le  ;
 , chanson issue de l'album ;
 , album de John Martyn sorti en .

Voir aussi